Zkratka FIS má tyto významy:

  – Mezinárodní lyžařská federace
 Folklor i Společnost – politická strana působící v Česku
Fibrilace síní
 Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

 Fis (F#) je též označení tónu o půltón vyššího než F v diatonické nebo chromatické stupnici

Zkratky